Gensel ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Gensel, deutscher Eishockeyspieler
 Constanze Gensel (* 1969 oder 1970), deutsche Eiskunstläuferin
 Hardy Gensel (* 1982), deutscher Eishockeyspieler
 Johann Adam Gensel (1677–1720), deutscher Mediziner
 John Gensel (1917–1998), US-amerikanischer Geistlicher
 Julius Gensel (1835–1916), deutscher Jurist und Politiker, MdR, MdL
 Paul Gensel (1870–1936), deutscher Klassischer Philologe und Gymnasiallehrer
 Raimund Gensel (1940–2002), deutscher Schauspieler
 Walther Gensel (1870–1910), deutscher Kunsthistoriker